Ishikari ist ein japanischer Name für verschiedene miteinander in Zusammenhang stehende Dinge auf der Insel Hokkaidō

 eine der historischen Provinzen  Japans: Provinz Ishikari
 eine Unterpräfektur: Unterpräfektur Ishikari
 eine Stadt in dieser Unterpräfektur: Ishikari (Hokkaidō)
 einen Landkreis in dieser Unterpräfektur: Ishikari-gun (Hokkaidō)
 einen Berg: Ishikari (Berg) ()
 einen an diesem Berg entspringenden Fluss: Ishikari (Fluss)

Außerdem bezeichnet der Begriff:

 einen Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde, siehe Ishikari (Krater)
 eine Fähre der japanischen Reederei Taiheiyō Ferry, siehe Ishikari (Schiff, 2011)